José Abreu ist der Name folgender Personen:

* José de Abreu (* 1944/1946), brasilianischer Schauspieler 
 José Abreu (Regisseur) († 2007), portugiesischer Filmregisseur 
 José Antonio Abreu (1939–2018), venezolanischer Komponist
 José Dariel Abreu Correa (* 1987), kubanischer Baseballspieler
 José Felipe Abreu (* 1948), portugiesischer Turner